A Rigueira puede referirse a:

A Rigueira (Jove), parroquia del concello de Jove.
A Rigueira (El Bollo), lugar de la parroquia de Tuxe, concello de El Bollo.